Zuckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Zuckermann (* 1973), israelischer Dirigent und Flötist
 Benedikt Zuckermann (1818–1891), deutscher Gelehrter und Bibliothekar
 Ghil’ad Zuckermann (* 1971), israelischer Sprachwissenschaftler
 Hugo Zuckermann (1881–1914), deutscher Schriftsteller und Zionist
 Leo Zuckermann (1908–1985), SED-Funktionär
 Marcia Zuckermann (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Moshe Zuckermann (* 1949), israelischer Soziologe
 Rudolf Zuckermann (1910–1995), deutscher Kardiologe
 Wolfgang Zuckermann (1922–2018), deutscher Instrumentenbauer

Siehe auch:
 Cukierman
 Zuckerman
 Zukerman